Karlbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Karlbach, deutscher Name von Karlova Huť (Bělá nad Radbuzou), Gemeindeteil von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice, Pilsner Region, Tschechien

Gewässer:
 Karlbach (Bretsteinbach), rechter Zufluss vom Kasofen des Bretsteinbachs bei Bretstein-Gassen, Markt Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Karlbach (Gaalbach), linker Zufluss vom Repenstein des Gaalbachs (zum Ingeringbach, zur Mur) im Gemeindegebiet von Gaal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Karlbach, deutscher Name des Huťsky potok, linker Zufluss von der Lysa horá der Jizera nahe Rokytnice nad Jizerou, Okres Semily, Region Reichenberg, Tschechien
 Karlbach (Stausee Wasserfallboden), östlicher Zufluss vom Kleinen Tenn des Stausees Wasserfallboden (zur Kapruner Ache) im Gemeindegebiet von Kaprun, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Karlbach (Leobenbach), rechter Zufluss vom Königstuhl des Leobenbachs (zur Lieser) im Gemeindegebiet von Krems in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Carlebach
 Großkarlbach
 Kleinkarlbach
 Karlebach
 Karlgraben
 Karlsbach